Птах
 Соловей — вжиткова назва дрібних птахів роду Соловейко (Luscinia) родини мухоловкових ряду горобцеподібних.
 Соловейко західний (Luscinia megarhynchos) — невеликий співочий горобцеподібний птах родини мухоловкових (Muscicapidae), інколи його відносять до родини дроздових (Turdidae).
 Соловейко східний (Luscinia luscinia) — невеликий співочий горобцеподібний птах родини мухоловкових (Muscicapidae), інколи його відносять до родини дроздових (Turdidae).

Прізвище 

 Соловей Артем Вікторович (*1990) — білоруський футболіст, півзахисник клубу «Торпедо» (Жодіно).
 Соловей Валерій Дмитрович (*1960) — російський історик, професор МДІМВ.
 Соловей Валерій Юрійович (* 1950) — український легкоатлет, чемпіон України з бігу на довгі дистанції, переможець Токійського марафону, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики.
 Соловей Володимир Васильович (*1952) — український дипломат.
 Соловей Володимир Сергійович (1922—1948) — Герой Радянського Союзу.
 Соловей В'ячеслав Олегович — молодший сержант Збройних сил України, учасники російсько-української війни.
 Соловей Ганна (* 1992) — українська спортсменка-велосипедистка.
 Соловей Георгій Тимофійович (1897—1978) — радянський вчений у галузі генетики і селекції винограду.
 Соловей Дмитро Сергійович (*1993) — український дзюдоїст, Майстер спорту України міжнародного класу. Паралімпійський Чемпіон 2012 року.
 Соловей Дмитро Федорович (1888—1966) — історик, економіст і статистик, педагог і публіцист, родом з містечка Срібного на Полтавщині, дійсний член УВАН у США.
 Соловей Елеонора Степанівна (*1944) — український літературний критик, літературознавець. Доктор філологічних наук, професор. Член Національної спілки письменників України.
 Соловей Іван Прокопович (1898—1937) — український діяч вищої освіти, директор Харківського інституту політичної освіти.
 Соловей Микола (1877—1953) — авантюрист, «архієпископ всієї Південної Америки».
 Соловей Микола Богданович — старший сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Соловей Микола Олександрович (1946—2014) — інженер-будівельник, доктор технічних наук (2008), професор (2012).
 Соловей Олег Євгенович (*1970) — український письменник, критик, літературознавець. Засновник і незмінний головний редактор літературно-художнього альманаху «Кальміюс». Кандидат філологічних наук (1999).
 Соловей Олена Яківна (*1947) — радянська і американська актриса кіно і театру. Заслужена артистка РРФСР (1981}. Народна артистка РРФСР (1990).
 Соловей Оксана Дмитрівна (1919—2004) — українська письменниця, перекладачка, етнограф родом з Полтави.
 Соловей Сергій Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Соловей Тетяна — волонтерка.
 Соловей Юрій Онисимович (*1949) — російський художник, родом з Кіровограда.

Топонім 
 Соловей (водоспад) — водоспад в Українських Карпатах, у Перечинському районі Закарпатської області. Один з Лумшорських водоспадів

Художні твори 
 «Соловей» — романс композитора О. Аляб'єва на вірші поета А. А. Дельвіга.
 «Соловей» — опера Ігора Стравінського.

Фільми 

 «Соловей» (1937) — радянський фільм-драма, реж. Едуард Аршанський.
 «Соловей» (1979) — радянський фільм-казка, ре. Надія Кошеверова.
 «Соловей» (2014) — американський фільм-драма, реж. Еллиотт Лестер.
 «Соловей» (2018) — австралійський пригодницький фільм, реж. Дженніфер Кент.
 «Соловей із села Маршинці» — музичний фільм 1966 року за участю Софії Ротару.
 Соловей-Розбійник (2012) — фільм 2012 року, режисера Єгора Баранова.

Див. також 
 Соловей Розбійник
 Соловйов

Примітки 

Українські прізвища